Krummhorn steht für:
 Krummhorn, Musikinstrument
 Kriváň, (slowak.) sagenumrankter Berg der Tatra
 ein Zungenregister von Orgeln, siehe Liste von Orgelregistern#Krummhorn

Siehe auch: 
 Krummhörn, Gemeinde in Niedersachsen
 Chrummhorn, Bergspitze in der Zentralschweiz